Бамба:

 Бамба — хрустящее детское лакомство из арахиса, подобное кукурузным палочкам.
 Ла бамба — народная песня, наиболее известная в адаптации американского исполнителя Ричи Валенса, написанной им в 1958 году.

Персоналии 
 Бамба, Абдулай (род. 1990) — ивуарийский футболист.
 Бамба, Абудрамае (род. 1987) — ивуарийский футболист.
 Бамба, Дауда (род. 1995) — ивуарийский футболист.
 Бамба, Жонатан (род. 1996) — французский футболист.
 Бамба, Мохамед (род. 1998) — американский баскетболист.
 Бамба, Н’Ганон Фуссени (род. 1990) — ивуарийский футболист.
 Бамба, Сол (род. 1985) — ивуарийский футболист.